Hjalmar Dahl kan syfta på:

 Hjalmar Dahl (ingenjör) (1881-1957), svensk ingenjör
 Hjalmar Dahl (författare) (1891-1960), finlandssvensk författare och översättare